Sokrates – jeden z największych filozofów greckich
 Sócrates – Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira czyli Sócrates, brazylijski piłkarz  
 José Sócrates – polityk portugalski
 Socrates-Erasmus – pakiet programów edukacyjnych Komisji Europejskiej
 Socrates I – program edukacyjny wraz z pakietem projektów i inicjatyw UE z lat 1995–1999
 Socrates II – program edukacyjny wraz z pakietem projektów i inicjatyw UE z lat 2000–2008